Cette liste de la faune française regroupe les espèces de Strigiformes peuplant la France métropolitaine (Corse comprise).

 thumb | right | Cartographie de la France métropolitaine.

Strigiformes est un ordre d'oiseaux comprenant deux familles : les strigidae et les tytonidae.

Voici les différentes catégories utilisés par la liste rouge de l'UICN mondial :

Et ceci sont les catégories présentes dans la liste rouge de l'UICN France :

Il n'existe pas de rapace nocturnes endémiques en France.

Ordre : Strigiformes

Famille : Strigidae

Famille : Tytonidae

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 

 Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P., 1998. Inventaire des oiseaux de France, Nathan, Paris. 
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification de Sibley & Moore, 1996
 Liste des espèces d'oiseaux de France, classification CINFO, 1993
 Liste des oiseaux de France A-G et H-Z
 Observations d'oiseaux rares en France sur Oiseaux-nature.com
 INPN - Listes et livres rouges 
 Les oiseaux allochtones en France 
 http://www.bibliographie-ornithologie-francaise.fr/biblio_ornitho.php?page=especes
 F. Deroussen et H. Millancourt, Chouettes et hiboux de France et d'Europe, Éditions Chiff-Chaff, CD audio avec commentaires avec un livret explicatif, CD Chouettes et Hiboux
 Philippe J. Dubois & Guilhem Lesaffre. ill. de Jean Chevallier, François Desbordes & Alban Larousse, Chouettes et hiboux, (36 pages en couleur - format 12x21 cm - Gallimard jeunesse, 1997).
 Malcolm Penny. Les chasseurs de la nuit - Chouettes et Hiboux

Articles connexes 

 Faune de France
 Liste des espèces d'oiseaux de France
 Liste des rapaces de France
 Oiseau
 France

France, rapaces
rapaces